Ter kan syfta på:
 Ter (jorden) – ett alternativt namn på jorden, se Lista över namn på jorden
 Ter (departement) – ett franskt departement i Katalonien 1812–1813

Geografi

Spanien 

 Ter (flod), Katalonien, 

Robotskapade Spanienförgreningar